Millport podría referirse a las siguientes poblaciones estadounidenses:

  Millport (Alabama).
 Millport (Nueva York).
 Millport (North Ayrshire).